Scholze ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Scholze (1913–1983), deutscher Politiker, Gewerkschafter, DDR-Staatsfunktionär und Widerstandskämpfer
 Aloys Scholze (1893–1942), deutscher Priester
 Caroline Scholze (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Christian Scholze (* 1969), deutscher Dramaturg und Theaterregisseur
 Dietrich Scholze (Dietrich Scholze-Šołta; * 1950), deutscher Slawist 
 Frank Scholze (* 1968), deutscher Bibliothekar
 Friedemann Scholze (* 1974), deutscher Politiker (FDP), MdL Sachsen-Anhalt
 Georg Scholze (1897–1945), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Hans Eberhard Scholze (1920–1978), deutscher Denkmalpfleger
 Holger Scholze (* 1971), deutscher Börsenkorrespondent, Moderator und Sportfunktionär
 Horst Scholze (1921–1990), deutscher Glaschemiker
 Johann Sigismund Scholze (Sperontes; 1705–1750), deutscher Musiksammler
 Karl Scholze (1902–1986), deutscher Politiker (NSDAP)
 Madlenka Scholze (* 1975), deutsche Autorin und Dramaturgin
 Paul Scholze (1886–1938), deutscher Politiker (KPD)
 Peter Scholze (* 1987), deutscher Mathematiker
 Ronny Scholze (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Sven Scholze (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Theresa Scholze (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Werner Scholze-Stubenrecht (1948–2016), deutscher Germanist und Redakteur

Siehe auch:
 Scholz
 Scholtz
 Scholtze
 Schulze
 Schultze